Латан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Латан, Кристина (в девичестве Бремер; род. 1958) — восточно-германская легкоатлетка.
 Латан, Сэна (род. 1971) — американская актриса.